Cornwall puede referirse a:

Lugares 
Canadá
 Isla Cornwall, pequeña isla del ártico canadiense.

Estados Unidos
 Cornwall (Connecticut), pueblo en el condado de Litchfield, estado de Connecticut.
 Cornwall (Nueva York), pueblo en el condado de Orange, estado de Nueva York.
 Cornwall-on-Hudson, villa en el condado de Orange, estado de Nueva York.
 Cornwall (Pensilvania), borough en el condado de Lebanon, estado de Pensilvania.
 Cornwall (Vermont), pueblo en el condado de Addison, estado de Vermont.
 Municipio de Cornwall (condado de Spink, Dakota del Sur).
 Municipio de Cornwall (condado de Henry, Illinois).
 Municipio de North Cornwall (condado de Lebanon, Pensilvania).
 Municipio de West Cornwall (condado de Lebanon, Pensilvania).

Jamaica
 Condado de Cornwall

Reino Unido
 Cornualles, condado ceremonial y una autoridad unitaria.
 Ducado de Cornualles.
 Aeropuerto de Newquay Cornwall, Cornualles.
 Cabo Cornualles.

Barcos 
 HMS Cornwall , el nombre de 6 naves de la Marina Real Británica.

Personas 
 Anne Cornwall, actriz cinematográfica estadounidense.
 Barry Cornwall, poeta inglés.
 Juan Cornwall, noble inglés.
 Vere Cornwall Bird, político caribeño.

Otros usos 
 Declaración de Cornwall, manifiesto de defensa de la Creación firmado por judíos, católicos y protestantes.